L'occhio del drago  – romanzo di Dugald A. Steer
Gli occhi del drago  – romanzo di Stephen King
Occhio del Drago Ice Wind Dale è un videogioco della Halifax
L'occhio del drago  – racconto di Adam Lesh del libro I draghi del Chaos
L'occhio del drago, è un  gioiello ricavato da un occhio di drago posseduto dal personaggio Kureha della saga Ninja Gaiden
Sotto l'occhio del drago  – romanzo di Sabatier Alexia con illustrazioni di Besse Xavier
Topolino e l'occhio del drago  – storia del Topolino numero 1332 del 1981